Гаевцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гаевцы — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Гаевцы — деревня в Молодечненском районе Минской области.